

Toponyme

Brésil 
 Lorena (São Paulo)

États-Unis 
 Lorena (Kansas)
 Lorena (Texas)

Patronyme 
 Lorena est une romancière française.